Leonel Galeano,(Miramar, 2 de agosto de 1991), é um futebolista argentino que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Godoy Cruz.

Foi convocado pela Seleção Argentina de Futebol para disputar o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 de 2011, que será realizado no Peru.

Títulos 
Independiente
 Copa Sul-Americana: 2010

 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Independiente